Ски́дель () — город, расположенный в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии на реке Скиделька, в 25 км к востоку от Гродно. Население — 10 717 жителей (на 1 января 2018 года). Статус города районного подчинения присвоен в 1974 году, статус города-спутника Гродно присвоен в 2014 году.

История 
Первые упоминания о Скиделе датируются 1501 годом, когда город был в составе Гродненского повета Трокского воеводства в Великом княжество Литовском. С 1588 в Скиделе размещается королевский двор. В 1615 году город становится собственностью шляхетского рода Радзивилов, развиваются пивоваренное и кожевенное производства. Согласно указу 1644 года короля Владислава Вазы в Скиделе проводилось 2 ярмарки в год, торги 2 раза в неделю. В 1706 году город был разорен шведскими войсками Карла XII. В 1795 году город вошёл в состав Российской империи. В 1885 становится административным центром волости Гродненского уезда. В 1921 году вошёл в состав Польши как центр гмины Гродненского повета.

17 сентября 1939 г. белорусское население Скиделя подняло восстание против польской власти. Восстание было утоплено в крови, 30 человек после пыток и издевательств расстреляны, 19 домов города сожжены вместе с жителями. Карательную акцию остановило только появление советского танка.

С 1939 года — в составе БССР, с 1940 — городской посёлок, центр Скидельского района.

Во время Великой Отечественной войны нацисты согнали евреев Скиделя в гетто, и всех их убили — 2330 человек.
Промышленность города представлена следующими предприятиями. ОАО "Агрокомбинат «Скидельский» — это мельница производительностью 370 тонн переработки зерна в сутки. За такое же время три комбикормовых предприятия выпускают 720 тонн продукции, а в крупяном цехе в сутки производится 18 тонн крупы. Есть филиал по переработке 20 тысяч тонн маслосемян рапса в год. Кроме того, в структуре находятся 4 свиноводческих комплекса мощностью 24-31 тысячи голов выращивания свиней в год каждый, на двух из которых имеются цеха убоя и переработки свинины. Ещё одно направление — комплекс по откорму крупного рогатого скота на 5 тысяч голов. Две птицефабрики мощностью производства 37,8 тысячи тонн мяса птицы в живом весе в год. 5 хозяйств с общей площадью сельхозугодий более 36 тысячи гектаров. В розничной торговой сети имеем 19 объектов. Численность всех работающих более 6000 человек. Из них в Скиделе более 2500. Скидельский сахарный комбинат является одним из крупных предприятий города, выпускающим сахар и лимонную кислоту. Кроме того, в городе работают Завод медицинских препаратов, Скидельский завод железобетонных изделий, Скидельский маслосырзавод и другие предприятия.

Население

Транспорт 
Город расположен на пересечении автодорог Минск — Гродно  , Слоним — Деречин — Мосты — Поречье .
Через Скидель проходит железная дорога. Есть крупная станция и железнодорожный вокзал.

Культура 

 Музей М. Василька ГУО «Скидельский профессионально-технический колледж»
 Литературно-краеведческий музей Скидельского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея
 Музей спецтехники СССР

Достопримечательности 
 Костёл Вознесения Девы Марии
 Церковь св. Михаила Архангела
 Брама в виде двух круглых башен разной высоты с шатровыми верхами и стрельчатыми проёмами
 Парк князей Четвертинских
 Новый костёл Святого Иосифа Ремесленника
 Новая церковь св. Новомучеников и исповедников земли белорусской

Галерея

См. также 
 Гетто в Скиделе
Скидельское восстание

Примечания

Ссылки 
 Скидель на Radzima.org — достопримечательности
 Скидель

Города Гродненской области
Населённые пункты Гродненского района